Zámor, magyar keresztnév

Települések
 Zámor, ma Pusztazámor község Pest megyében
 Zámor, Keszthely városrésze
 Zámor, a Fejér megyei Zámoly középkori említése